Die Spielzeit 2019/20 wäre die 70. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga B im Handball gewesen. Sie wurde infolge des Coronavirus abgebrochen. Die Saison begann am 31. August 2019 und endete am 12. März 2020.

Coronavirus 
Die Saison wurde am 13. März abgebrochen infolge des Coronavirus.

Ob ein Meister und Absteiger erkoren wird, wurde eine Taskforce gebildet, die in den kommenden Wochen dies entscheidet.

Am 20. März 2020 wurde entschieden, dass es keinen Meister und Absteiger gibt. Die Saison 2020/21 wird mit denselben Mannschaften gespielt.

Hauptrunde

Weblinks 
 Matchcenter

Einzelnachweise 

2019_2020
Handballsaison 2019/20